Włodzimierz Jastrzębski (ur. 1939) – profesor nauk humanistycznych, historyk i publicysta
 Włodzimierz Jastrzębski – profesor nauk fizycznych, pracownik naukowy Instytutu Fizyki PAN

Przypisy